Саблетт () — слово англосаксонского происхождения. Является фамилией и топонимом:

География 
  — деревня.
  — город.
  — аномальная местность.
 Саблетт (округ, Вайоминг) — округ.

Персоналии 
 Саблетт, Милтон (1801—1837) — американский первопроходец, маунтинмен, охотник и торговец.
 Саблетт, Уильям (1799—1845) — американский торговец пушниной, в честь которого назвали некоторые топонимы в США.
 Саблетт, Эндрю (1808—1853) — американский маунтинмен, торговец пушниной и охотник, младший брат Милтона и Уильяма.